Kunnas est un patronyme finnois et estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (1924 - 2021), poétesse et traductrice finlandaise
 (né en 1967, ), écrivain et militaire estonien
Mauri Kunnas (né en 1950), graphiste et dessinateur finlandais
Tarmo Kunnas (né en 1942), écrivain et professeur finlandais
Väinö Kunnas (1896-1929), artiste peintre finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois